Desa Ngaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngaran (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 110,66), Jawa Tengah, 
 Desa Ngaran (administrativ by i Indonesien, lat -7,71, long 110,10), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar